arvato — международный провайдер широкого спектра аутсорсинговых услуг; 100% дочерняя компания крупнейшего в Европе медиаконцерна Bertelsmann. Штаб-квартира — в Гютерсло (Германия). В группу компаний arvato входит 270 предприятий более чем в 35 странах мира, на которых работает более 65 тысяч сотрудников. 

arvato является аббревиатурой.  Ar происходит от латинского слова «ara» – искусство; va - вариация, t -техника, о - организация.

Arvato в России 
В России в 1997 г. компания arvato начала предоставлять услуги книжному клубу Терра по хранению книг, формированию клиентской базы, обработке и комплектации заказов, их доставке до конечного клиента. В настоящий момент, группа arvato Россия численностью 1500 сотрудников представлена тремя предприятиями, расположенными в городе Ярославле,- ООО "Дистрибуционный центр Бертельсманн", ООО "Сонопресс", ОАО "Ярославский полиграфический комбинат".

Специфика деятельности 
arvato предоставляет услуги по таким стратегическим направлениям, как SCM, фулфилмент, CRM,  финансовые услуги, ИТ, репликация медиа-носителей, полиграфия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании arvato Россия
  Официальный сайт arvato AG
 Официальный сайт концерна Bertelsmann
  Отчет о деятельности  компании в 2013 г. (PDF; 8,6 MB)
 www.spiegel.de
 www.rss-versicherung.de
 Исследования компании arvato Россия

Bertelsmann
Медиаконгломераты
Компании Германии
Медиакомпании по алфавиту